Ла Пагода има више значења:

 Ла Пагода (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пагода (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику